En Pologne, Zagłoba peut faire référence à :

 Zagłoba, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Zagłoba, un village dans la voïvodie de Lublin.